Knezovi Zrinski (ili Zrinjski), hrvatska plemićka obitelj
 Zrinjski Mostar, športsko društvo iz Mostara
 HŠK Zrinjski Mostar, nogometni klub iz Mostara 
 Ultras-Zrinjski, navijačka skupina Zrinjskog

Vidi i:
 Zrinski